Riksväg 1 kan avse:

Bundesstraße 1 – som till och med 1945 hette Reichsstraße 1
Riksväg 1, Estland
Riksväg 1, Finland
Riksväg 1, Island (Ringvägen)
Riksväg 1, Nederländerna
Riksväg 1, Sverige (Riksettan), vilken sträckte sig mellan Helsingborg och Stockholm och som numera är en del av Europaväg 4